Под Рижки договор може да се разбира:
 мирният договор между Съветска Русия и Латвия от 1920 година;
 мирният договор между Съветска Русия и Полша от 1921 година.

Рижки договор